

Cinema 
Piccoli brividi (Goosebumps) –  film del 2015 diretto da Rob Letterman

Letteratura 
Piccoli brividi (Goosebumps) – serie di libri per ragazzi scritti da Robert Lawrence Stine

Musica 
Goosebumps – singolo di Travis Scott del 2016
Goosebumps – EP dei Bastille del 2020
Goosebumps – singolo di HVME del 2020

Televisione 
Piccoli brividi (Goosebumps) – serie televisiva canadese

Altro 

goosebumps - termine inglese per indicare il riflesso cutaneo noto come pelle d'oca.